Olalde ist der Familienname folgender Personen:

 Jesús Olalde (* 1974), mexikanischer Fußballspieler
 Juan A. Olalde, uruguayischer Politiker